Musaraigne pygmée est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs taxons différents de très petites Musaraignes :

Genre 
 Les Musaraignes pygmées, forment le groupe des espèces du genre Microsorex, classées parfois dans le genre Sorex.

Espèces 
 Musaraigne pygmée, en Europe : l'espèce Sorex minutus
 Musaraigne pygmée, au Québec : l'espèce Sorex hoyi
 Musaraigne pygmée, à Madagascar : l'espèce Microgale parvula du genre Microgale, famille des Tenrecidés.

Notes et références 

Insectivore (nom vernaculaire)
Soricidae
Nom de mammifère ambigu